

Bibbia 
 Ioas – padre di Gedeone
 Ioas – re di Giuda
 Ioas – re di Israele